Хусатуй () — село в муниципальном районе «Агинский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России.
Входит в состав городского поселения «Агинское».

На уровне административно-территориального устройства населённые пункты включено в Агинский район.

География 
Хусатуй находится на востоке района, на расстоянии 3 км от административного окружного и районного центра — пгт. Агинское.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.

История 
Образовано в 1967 году.

Население 

В 1989 население — 70 чел., в 2002—100.
 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения	русские составляли 54 %, буряты — 37 % от общей численности в 100 жителей.

Инфраструктура 
 Экономика
Сельское хозяйство.
 Социальные объекты

Фельдшерско-акушерский пункт.

Транспорт 
6 км гравийно-щебеночная дорога местного значения

Примечания

Ссылки 
Дашидондоков Ш.-Н. С. 

Населённые пункты Агинского района